Хурин:

 Хурин — персонаж произведений Дж. Р. Р. Толкина.
 Хурин, Валерий Петрович (род. 1952) — советский биатлонист.